Базавлучок — многозначный термин.

 Базавлучок — река на западе Днепропетровской области Украины.
 Базавлучок — село в Криворожском районе Днепропетровской области Украины.